Lindenhurst kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lindenhurst (Illinois)
Lindenhurst (New York)
North Lindenhurst (New York)
Zie ook:
Lyndhurst